ISO 3166-2:NO je  ISO standard, ki določa geokode: je podskupina ISO 3166-2 ki se nanaša na Norveško. 
Koda obsega 19 administrativnih regij (fylke). Prvi del kode je ISO 3166-1 (koda okrožja oz. administrativne regije NO za Norveško, drugi del je dvomestno število (z začetnimi ničlami).

Kode

Glej tudi
Razvrstitveni seznam administrativnih regij Norveške
ISO 3166-2, referenčna tabela za regionalne kode vseh držav.
ISO 3166-1, referenčna tabela za kode držav, kot so uporabljane pri internetnih domenah.

Geografija Norveške
2:NO